Mercedes-Benz 400 ist Bezeichnung für folgende Personenkraftwagen:
 Mercedes-Benz 400 V (Prototyp, gebaut 1938), siehe Mercedes-Benz W 147
 Mercedes-Benz 400 VM (Prototyp, gebaut 1938), siehe Mercedes-Benz W 160
 Mercedes-Benz 400 VMS (Prototyp, gebaut 1938), siehe Mercedes-Benz W 161
 Mercedes-Benz 400 E (gebaut 1991–1993), siehe Mercedes-Benz Baureihe 124
 Mercedes-Benz 400 SE (gebaut 1991–1993), siehe Mercedes-Benz Baureihe 140
 Mercedes-Benz S 400 CDI (gebaut 2000–2005), siehe Mercedes-Benz Baureihe 220
 Mercedes-Benz ML 400 CDI (gebaut 2001–2005), siehe Mercedes-Benz W 163
 Mercedes-Benz G 400 CDI (gebaut 2001–2005), siehe Mercedes-Benz G-Klasse
 Mercedes-Benz E 400 CDI (gebaut 2003–2005), siehe Mercedes-Benz Baureihe 211
 Mercedes-Benz S 400 HYBRID (gebaut 2009–2013), siehe Mercedes-Benz Baureihe 221
 Mercedes-Benz E 400 / E 400 HYBRID (gebaut 2012–2016), siehe Mercedes-Benz Baureihe 212
 Mercedes-Benz S 400 d / S 400 h / S 400 L (gebaut seit 2013), siehe Mercedes-Benz Baureihe 222
 Mercedes-Benz R 400 (gebaut 2014–2017), siehe Mercedes-Benz Baureihe 251
 Mercedes-Benz C 400 (gebaut seit 2014), siehe Mercedes-Benz Baureihe 205
 Mercedes-Benz SL 400 (gebaut seit 2014), siehe Mercedes-Benz R 231
 Mercedes-Benz ML 400 / GLE 400 (gebaut 2015–2018), siehe Mercedes-Benz W 166
 Mercedes-Benz GLE 400 Coupé (gebaut seit 2015), siehe Mercedes-Benz C 292
 Mercedes-Benz E 400 / E 400 d (gebaut seit 2016), siehe Mercedes-Benz Baureihe 213
 Mercedes-Benz GLE 400 (gebaut seit 2018), siehe Mercedes-Benz Baureihe 167
 Mercedes-Benz EQC 400 (gebaut seit 2019), siehe Mercedes-Benz N 293